

Geografia
 Birney – census-designated place degli Stati Uniti d'America, nello stato del Montana

Persone
 Calum Birney – calciatore nordirlandese
 James Gillespie Birney – politico e giurista statunitense
 Meredith Baxter-Birney –attrice e produttrice televisiva statunitense
 Reed Birney – attore statunitense

Altro
 Birney – tipologia di tram statunitense prodotto negli anni 1910-1920